Сильченко Валентина Олегівна — науковець Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
 Сильченко Федір Олександрович — радянський український кінооператор
 Сильченко Микола Володимирович – доктор юридичних наук, професор.

українські прізвища